Голодный может означать:

 Голодный (Эпштейн), Михаил Семёнович (1903—1949) — советский поэт и переводчик, журналист, военный корреспондент.
 Голодный — остров в Волгограде.
 Голодный — посёлок в Ашинском районе Челябинской области, упразднён в 1992 г.
 Голодный — эпизод телесериала «Секретные материалы».